Lura ist die geographische Bezeichnung von
 Lura (Albanien), ein Dorf in Albanien
 Nationalpark Lura, ein Nationalpark in Albanien
 Lura (Fluss), Fluss in der Lombardei 
 Lura (Indonesien), Berg
 Lura (Sandnes), Ort bei Sandnes in Norwegen

Personen:
 Lura, Künstlername der Sängerin und Komponistin Maria de Lurdes Pina Assunção

Siehe auch:
 Lura Township